Concordância gramatical — adequação entre gênero e número de substantivo com as flexões correspondentes de seus modificadores ou adequação da flexão de um verbo (pessoa e número, gênero no particípio passado) às flexões correspondentes do sujeito da oração.

 Concordância ferroviária ou triângulo ferroviário —  bifurcação onde se encontram duas linhas com possibilidade de passagem em qualquer dos seis sentidos possíveis. 
 Concordância (tangência) — figuras geométricas compostas por tangência(s)
Concordância (editoração)

Desambiguações de linguística